Zafferani ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zafferani (* 1982), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 2010/2011
 Grazia Zafferani (* 1972), san-marinesische Politikerin, Capitano Reggente 2020
 Rosa Zafferani (* 1960), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1999 und 2008
 Tommaso Zafferani (* 1996), san-marinesischer Fußballspieler